Rhodogune (auch Rodogune, gräc. Rodogyne) ist der Name mehrerer persischer Frauen:

 Rhodogune von Persien (* um 575 v. Chr.), Frau des Hystaspes, Mutter des Perserkönigs Dareios I. des Großen, siehe Dareios I. #Familie
 Rhodogune, vielleicht eine Tochter des Perserkönigs Dareios I.
 Rodogyne, Rhodogune (* 5. Jh. v. Chr.), Tochter des Achämenidenkönigs Xerxes I. und der Amestris, siehe Xerxes I. #Familie
 Rhodogune (Gemahlin des Orontes I.) (um 420 – nach 401 v. Chr.), Tochter des persischen Großkönigs Artaxerxes II. und Gemahlin des Orontes
 Rhodogune, eine Heerführerin der Perser
 Rhodogune (Parthien) (⚭ 138 v. Chr.), Tochter des Partherkönigs Mithradates I., Gemahlin des Seleukiden Demetrios II. Nikator

Weiteres:
 Rodogune, Tragödie (1644) von Pierre Corneille
 Rodogune (Gilbert), Tragödie (1646) von Gabriel Gilbert